Джо Ранфт, Джозеф Генрі Ранфт (; * 13 березня 1960, Пасадена, Каліфорнія — † 16 серпня 2005, Мендосіно, Каліфорнія) — американський сценарист, художник-мультиплікатор, режисер та актор.
 Альберт Ранфт, Альберт Адам Ранфт (23 листопада 1858 — 5 жовтня 1938) — шведський режисер та актор.